Doctor Sleep ist der Titel von:

 Doctor Sleep (Spielfilm), ein Thriller aus dem Jahr 2002
 Doctor Sleep (Roman), ein Roman von Stephen King aus dem Jahr 2013
 Originaltitel von Doctor Sleeps Erwachen, US-amerikanischer Horrorfilm von Mike Flanagan aus dem Jahr 2019